Saint-Valérien ist der Name folgender Gemeinden:

Frankreich:
 Saint-Valérien (Vendée), Département Vendée
 Saint-Valérien (Yonne), Département Yonne

Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Valérien (Québec)
 Saint-Valérien-de-Milton